Чемпионат Румынии по футболу 1972/1973 — 56-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1972/1973
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1972 году
1973 год в Румынии